Княжое — название населённых пунктов в России:

 Княжое — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Княжое — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Княжое — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Княжое — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Княжое — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Княжое-1 — бывшая деревня, часть деревни Княжое в Починковском районе Смоленской области
 Княжое-2 — бывшая деревня, часть деревни Княжое в Починковском районе Смоленской области